Trichocellus — подрод жужелиц рода Dicheirotrichus.

Описание 
Жуки длиной обычно 3,4—5,5 мм. Промежутки надкрылий голые и гладкие . Задние углы переднеспинки округлены.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Харпалины